Franck bezeichnet:

 Franck, einen männlichen Vornamen sowie Familiennamen

 Banque Franck, Galland & Cie (vormals Banque Franck SA), Schweizer Privatbank
 Franck (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (4546) Franck, Asteroid des Hauptgürtels
 Franck-Condon-Prinzip, quantenmechanische Gesetzmäßigkeit
 Franck-Report (1945), Report gegen die Anwendung der Atombombe gegen Japan
 Franck (Santa Fe), Gemeinde im zentralargentinischen Departamento Las Colonias
 Franck Aroma, Kaffeezusatz mit gerösteter Zichorie
 Franck Kaffee, eine heute kroatische Kaffee-Marke, früher Heinrich Franck und Soehne, später Franck-Kathreiner
 Franck-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Frank (Begriffsklärung)
 Franckh